Höh heißen folgende geographischen Objekte:
 Höh (Bergneustadt), Ortsteil der Stadt Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höh (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Höh (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höh (Lüdenscheid), Ortsteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höh (Gemeinde Freinberg), Ort bei Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Höh (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft der Gemeinde Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Höh (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Höh ist der Familienname folgender Personen:
 Marc von der Höh (* 1970), deutscher Historiker
 Rainer Höh (* 1955), deutscher Abenteurer, Übersetzer und Reiseschriftsteller

Siehe auch:
 Die Höh
 HÖH
 Höhe (Begriffsklärung)